Consell Representatiu Regional (del seu nom en indonesi Dewan Perwakilan Daerah), cambra alta del poder legislatiu d'Indonèsia
 Partit Demòcrata d'Alemanya (del seu nom en alemany Demokratische Partei Deutschlands), partit polític històric d'Alemanya
 Divisió de Malalties Parasitàries (del seu nom en anglès Division of Parasitic Diseases), organisme per al control de les malalties parasitàries dels Centres per al Control i Prevenció de Malalties dels Estats Units
 DPDgroup (de l'acrònim en anglès Dynamic Parcel Distribution), empresa internacional de lliurament de paquets amb seu a França
 Diccionario panhispánico de dudas, diccionari elaborat per la Reial Acadèmia Espanyola i la Associació d'Acadèmies de la Llengua Espanyola
 Directiva de Protecció de Dades, directiva referent al tractament de dades personals de la Unió Europea
 Delegat de protecció de dades, figura creada pel Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea
 DPD Zombieland (de l'acrònim en anglès Die Pig Die), videojoc desenvolupat per Eloquence Entertainment
 Dinàmica de les partícules dissipatives, model utilitzat en dinàmica molecular per a l'estudi de polímers
 Dead Peer Detection, mecanisme que comprova contínuament la seguretat d'una connexió en una xarxa
 Trastorn de la personalitat dependent (del seu nom en anglès Dependent Personality Disorder), trastorn de la personalitat caracteritzat per la dependència psicològica d'altres persones
 Trastorn depressiu de la personalitat (del seu nom en anglès Depressive Personality Disorder), trastorn de la personalitat amb trets depressius
 Trastorn de la despersonalització (del seu nom en anglès DePersonalization Disorder), trastorn mental caracteritzat per sentiments de despersonalització
 Dihidropirimidina deshidrogenasa (NADP+), enzim que catalitza una reacció de l'uracil
 Dietil-p-fenilendiamina (del seu nom en anglès Diethyl-p-PhenyleneDiamine), amina aromàtica usada en colorimetria